Гжель — російський народний промисел
 М-101Т «Гжель» — російський ближньомагістральний літак малої місткості
 «Гжель» — сорт флокса волотистого

Топонім 

Гжель — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Гжель — село в Раменському районі Московської області
 Гжель — селище в Раменському районі Московської області
 Гжель — станція в Раменському районі Московської області
 Гжель — село в Сафоновському районі Смоленської області

Див. також 
 Гжелка (значення)
 Гжельський ярус